Carlos Membreño (Carlos Alberto Membreño Díaz, el 31 de enero de 1982 , nacio en la  Ciudad, Tegucigalpa) es conocido por liderar y dirigir la productora SIN FRONTERAS ESTUDIOS,director de cine, guionista y creador de publicidad digital reconocido en Honduras.Durante su carrera ha dirigido y producido cinco (05) películas hasta la fecha, que van desde el humor, acción,romance,drama de carácter humano que reflejan parte de la sociedad Hondureña,asimismo, hizo su debut con la película de comedia y drama "Una Loca Navidad Catracha" una de sus películas más taquilleras del cine hondureño.

Vida personal
 
Nació en Tegucigalpa, Honduras el 31 de enero de 1982. Hijo de Carlos Alberto Membreño y Ela Díaz Membreño inicio en el mundo del entretenimiento a la edad de 22 años como productor del programa "Bromas y algo más", con el canal 12; ya con experiencia de su primer programa se lanza nuevamente produciendo el exitoso programa "Sin Fronteras" también para canal 12.

Sin Fronteras Estudios
https://www.sinfronterasestudios.com/

En 2009 decide crear su propia productora Sin Fronteras Estudios donde inicia con sus proyectos personales, produciendo cortometrajes y documentales para organizaciones internacionales.

En 2012 se integra como Productor General y Desarrollador creativo para "MasTv" de "Canal 54" , asumiendo la responsabilidad de liderar diferentes programas de entretenimiento entre los que se encuentran "Bellisimas" , "El Vive" , "Musica a la carta",

Carrera cinematográfica
En 2014 creó su primer largometraje llamado "Loca Navidad Catracha"  una comedia con toques dramáticos que captura los momentos de dos hermanos que estan separados por la distancia,diferencias culturales,clase sociales que viven en una ciudad y marcando las diferncia de los pobladores de tierra adentro.

En 2015, Membreño vuelve a lanzar a los hermanos en una nueva aventura con su segundo largometraje Un Loco Verano Catracho, en esta pelicula nos muestra otra parte de la cultura y el folklore Social Contemporáneo Hondureño,acompañando a los dos hermanos y sus familias que les siguen en cada una de sus aventuras con nuevos retos, nuevas localidades, entre ellas algunas de las playas más turísticas de Honduras. Ese mismo año Carlos Membreño da un giro con su tercer pelicula: Amores de Película, escrita y producida por Él y dirigida en colaboración con Herson Ortega, es una historia al mejor estilo del buen cine romántico, con momentos comicos que dan respiro al espectador que se va identificando poco a poco con cada uno de los personajes, con una propuesta fresca y a la vez con una carga actoral más elaborada dando pie a una inspiradora historia de amor, esta película es muestra del crecimiento y desarrollo de un director inquieto y arriesgado. 
 

En 2016 inspirado en lo mejor del cine Hollywoodense, Membreño incursiona con su cuarta película: La Jaula, en el cine de acción. Explosiones, disparos, persecuciones, héroes de a pie, peleas con una coreografia estilizada y un nuevo reparto de actores desconocidos, elegidos de manera magistral para demostrar que con una buena dirección se pueden obtener los resultados deseados, esta nueva entrega nos muestra además otra visión del Director ya que incursiona en un género que requiere de nuevas herramientas para los efectos especiales y las escenas de riesgo.
 

En 2018 Café con Sabor a Mi Tierra le tomó dos años al Director Membreño escribir, producir, dirigir su quinto y más reciente largometraje,con un trabajo de fotografía impecable que captura algunos de los lugares más hermosos y llenos de vitalidad del Occidente de Honduras, así como el quehacer de los campesinos que aman y trabajan la tierra para extraer de ella a base de expericencia heredada los mejores cafés del mundo. La batalla diaria por sobrevivir de una familia que como un barco en lo más recio de la tormenta se enfrenta no solo a las inclemencias de la naturaleza sino también al azote del poderoso. Esta película es muestra de la madurez creativa de un Director que promete más, que no se conforma y que incursiona en cada de uno de los géneros cinematográficos para ir encontrando su propia voz, misma que le permite acercarnos a diferentes representaciones de la variopinta sociedad Hondureña así como mostrarla al mundo a través de los diferentes festivales del cine internacional en los que ha participado.
 

Esta es una muestra del trabajo cinematográfico del Director Carlos Membreño, el cual ha recibido diferentes reconocimimientos nacionales tanto por su aporte a la cultura como por el valor estético de sus producciones, a tal punto que su película Café con Sabor de Mi Tierra escaló hasta el nivel de preselección para los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Otros trabajos ajenos a la labor principal deben estar descrito en la sección "Vida personal".

Distinciones 

Prenominados a los Premios Oscar con su película "Cafe con Sabor a Mi Tierra".

Cabe destacar que con su productora Sin Fronteras Estudios y sus diferentes producciones lo han llevado a recorrer diferentes regiones tanto en la ciudad capital como en comunidades rurales y que gracias al éxito que han obtenido sus películas le permiten apoyar a diferentes organizaciones de carácter social como la Fundación Hondureña Para el Niño con Cancer, además de apoyar a otros organismos tanto nacionales como internacionales en pro del desarrollo de Honduras.

De la misma manera, con SIN FRONTERAS ESTUDIOS  a creado campañas publicitarias enfocada en medios digitales a diferentes empresas a nivel nacional, el cual a causado impacto a sus segmentos de mercados cada uno de sus clientes.

Otros Proyectos Potenciales

En la actualidad el Director Carlos Membreño trabaja en la producción de dos series documentales que serán lanzadas en plataformas de entretenimiento. La primera aborda la producción de Puros en Honduras, haciendo un recorrido por los diferentes lugares donde se elaboran, la manera de trabajar de cada uno de los involucrados, los desafíos que hay que enfrentar y el lugar que ocupan en el mundo.  El segundo Documental trabaja con el reconocido Don Esteban donde se producira un nuevo Talk Show Hondureño que tiene que ver con Jamón, entrevistas, historia, aventura, artistas de clase A,B,C; Programa que será transmitido por Canal 11
Y como última noticia: ya ha comenzado la pre-producción de una precuela de la exitosa película Una Loca Navidad Catracha 2, la cual será producida en localidades del occidente de Honduras (Gracias, Lempira Santa Rosa de Copan), ahora con los Hermanos de cuando aun eran unos niños.

Referencias

Bibliografía 
== Enlaces externos ==

 . Sin Fronteras Estudios

Director de cine
Director Hondureño
Cineasta